

Persone 
 Federico Forlai – giocatore italiano di football americano
 Ferdinando Forlai – ingegnere italiano
 Romolo Forlai – musicista e fotografo italiano

Altro 
 Casa Forlai – piccolo borgo di Granaglione, città metropolitana di Bologna
 Strada provinciale 55 Case Forlai – strada provinciale italiana nel comune di Alto Reno Terme, città metropolitana di Bologna